Hazleton Mountaineers, franchigia di pallacanestro statunitense, attiva nella EPBL dal 1946 al 1948
 Hazleton Mountaineers, franchigia di pallacanestro statunitense, attiva nella EPBL con questa denominazione nel 1952